Stati Uniti d'America
 Dillonvale – villaggio della Contea di Jefferson, Ohio
 Dillonvale – census-designated place della Contea di Hamilton, Ohio